Перфтороктановая кислота (ПФОК- , PFOA, C8) — перфторированная октановая кислота. Относится к одноосновным карбоновым кислотам. Ядовита.

Применение 
 Наиболее известное применение этой кислоты — это производство изделий из политетрафторэтилена (тефлона), а также других огнеупорных, влагоустойчивых и непачкающихся материалов (в том числе применяемых для изготовления одежды). В частности, при изготовлении изделий из политетрафторэтилена, ПФОК используется при эмульсионной формовке изделий как поверхностно-активное вещество.
 Соли с этим анионом используются в качестве ПАВ, в частности, для эмульсионной полимеризации при получении фторполимеров.

Опасность

Биологическая опасность 
Очень едкое вещество. Токсин, канцероген.

Проникновение ПФОК в окружающую среду в первую очередь связано с утечками при производстве политетрафторэтилена (известного как тефлон). Основными производителями на территории США были компании DuPont и 3M. Вопрос о влиянии PFOA на живые организмы ставился еще в 1960-х годах производителями ПФОК, однако остроту получил только в 1980-х годах в связи с расширением производства. С 1998 года DuPont получила иски на сотни миллионов долларов от американского юриста Роберта Билотта, действовавшего от имени пострадавших работников предприятий и живших рядом с ними.

В 1990-х годах этим веществом заинтересовалось Агентство по охране окружающей среды США. В 2006 году Агентство признало PFOA канцерогеном. Была запущена программа удаления ПФОК из технологических процессов. Ряд компаний были оштрафованы.

ПФОК в изделиях из политетрафторэтилена 
Другой путь проникновения ПФОК в окружающую среду — производственные загрязнения политетрафторэтилена и изделий из него. Перфтороктановая кислота распадается при температуре 190 °C, тогда как технологический процесс спекания некоторых изделий из тефлона происходит при температуре 420 °C. Таким образом, согласно технологическому процессу производства, ПФОК должна разлагаться. Тем не менее исследования показывают наличие кислоты в спечённых изделиях в массовой доле до 75. Изделия, не прошедшие процесс спекания, содержат до 1800 ПФОК.

По официальной информации, с января 2012 года DuPont не использует ПФОК в производстве посуды и форм для выпечки. Вместо него стало применяться вещество GenX, производящееся компанией Chemours. Такой шаг был предпринят для защиты DuPont, поскольку потенциально было понятно, что новое вещество также токсично. В 2021 году стало ясно, что GenX ещё более опасно для здоровья; кроме того, вредными являются все вещества из группы PFASs.

В России нет нормативных документов, позволяющих контролировать производственные загрязнения фторопластов, что может негативно сказываться на качестве продукции с содержанием фторопластов.

Химическая опасность 
Чрезвычайно коррозионно активен. При реакциях с металлами выделяет взрывоопасный водород.

Термическое разложение происходит при температурах выше 202 °C с выделением едких веществ, в частности фтороводорода.

Фильмы 
В 2019 году вышел фильм Тёмные воды, где показана история корпоративного юриста Роберта Билотта, который раскрыл, что компания DuPont с 1960-х годов загрязняла окружающую среду ПФОК.

См. также 
 Политетрафторэтилен
 Перфтороктансульфоновая кислота

Примечания

Ссылки 
 PFOA-facts.com, a resource for information about the industrial chemical known as perfluorooctanoic acid (PFOA)
 PFOA : Perfluorooctanoic Acid Concerns & Risks 
 Perfluorooctanoic Acid (PFOA) and Fluorinated Telomers

Литература 
 Martin, J. W.; Smithwick, M. M.; Braune, B. M.; Hoekstra, P. F.; Muir, D. C. G.; Mabury, S. A. «Identification of Long-Chain Perfluorinated Acids in Biota from the Canadian Arctic». Environmental Science and Technology, 2004, 38 (2), p. 373—380.

Одноосновные карбоновые кислоты
Канцерогены
Фторорганические соединения
Предельные карбоновые кислоты